Brestel ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Brestel (1922–2009), deutscher Journalist und Publizist
 Rudolf Brestel (1816–1881), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Prestel